Лос Копалитос има више значења:

 Лос Копалитос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Копалитос (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику